Guaibasaurus est un genre de dinosaures primitifs du Trias supérieur, découvert au Brésil. .
Il est considéré :
 soit comme un sauropodomorphe basal de la famille des Guaibasauridae, soit un Guaibasauridae de la sous-famille des Saturnaliinae, soit un Saturnaliinae directement rattaché aux sauropodomorphes ;
 soit comme un théropode basal, dans la famille des Guaibasauridae, ou non.

Guaibasaurus est représenté par une unique espèce, l'espèce type, Guiabasaurus candelariensis, découverte au Brésil
et décrite par José Bonaparte et ses collègues en 1999, puis pour un second spécimen mieux conservé en 2007. Le genre a ensuite été réévalué en 2011 par Jonathas Langer et ses collègues.

Étymologie 
Guaibasaurus candelariensis a été nommé par José Bonaparte, Jorge Ferigolo et Ana Maria Ribeiro en 1999. Le nom du genre a été donné en référence au bassin hydrographique du rio Guaíba où l'holotype a été trouvé dans le cadre du projet Pro-Guaíba, un programme scientifique soutenant la recherche sur les fossiles de la période du Trias. L'épithète spécifique fait référence à Candelária, commune située dans l'état de Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, et située près du site de découverte de l'holotype.

Découvertes 

Guaibasaurus a été décrit à partir de l'holotype , un squelette partiel bien conservé post-crânien et le paratype , un membre postérieur gauche articulé presque complet, qui ont été découverts sur le site Sesmaria do  près de Candelária. Par la suite, deux autres spécimens ont été attribués à  : , constitués d'un squelette post-crânien articulé et presque complet auquel il manque une patte avant, les deux pieds et le cou, et le spécimen , dans un bloc comprenant des parties articulées et quelques éléments isolés, notamment une main partielle. Les fossiles ont été recueillis à Linha São Luiz, une localité située près de la ville de Faxinal do Soturno. Tous les échantillons de ces deux sites ont été collectés dans la partie inférieure de la formation de Caturrita (groupe Rosário do Sul, bassin du Paraná), correspondant à la partie supérieure de la séquence Santa .

Ces couches géologiques datent du début du Norien, le deuxième étage du Trias supérieur ; ce qui a été confirmé en 2018 par une datation radiométrique par l'uranium-plomb qui donne un âge de  (millions d'années) pour la formation géologique de Caturrita soit un peu moins de 10 millions d'années plus jeune que les formations de Santa Maria et d'Ischigualasto, où ont été découverts les plus anciens dinosaures connus au monde.

Le spécimen  présente un squelette articulé avec les membres postérieurs pliés sous le corps et des pattes avant fléchies sur le côté. Bien que la majeure partie du cou ne soit pas conservée, les vertèbres à la base de celui-ci sont présentes et sont courbées vers la gauche, ce qui indiquerait que l'ensemble du cou était courbé vers le côté gauche du corps. Cette posture de ce squelette est similaire à la position de repos des oiseaux, par ailleurs uniquement connue chez les dinosaures maniraptoriens avancés, proches parents de ceux-ci. Comme pour les oiseaux actuels, ce spécimen de Guaibasaurus pourrait avoir adopté cette position de repos afin de conserver sa chaleur corporelle.

Description 
Sa longueur totale est évaluée à , et sa masse est estimée à .

Classification phylogénétique 

José Bonaparte, Jorge Ferigolo et Ana Maria Ribiero, dans leur description de Guiabasaurus en 1999, l'ont considéré comme un possible théropode basal et l'ont placé dans sa propre famille, Guaibasauridae. En 2007, Bonaparte et ses collègues ont trouvé qu'un autre dinosaure brésilien primitif, Saturnalia, lui était très similaire, et ont placé ces deux genres dans la famille Guaibasauridae, formant un groupe primitif de saurischiens. Selon ces auteurs, ces dinosaures pourraient être des sauropodomorphes primitifs, ou proches de l'ancêtre commun des sauropodomorphes et des théropodes, et selon leur étude, Saturnalia et Guaibasaurus seraient plus proches des théropodes que des « prosauropodes » (les sauropopomorphes primitifs).

Cependant, toutes les analyses cladistiques plus récentes ont montré que les membres des Guaibasauridae sont des sauropodomorphes basaux, à l'exception de Guaibasaurus lui-même, considéré par Max Langer et ses collègues comme un théropode basal.

Cladogramme 
Le cladogramme des sauropodomorphes, établi par Fernando Novas et ses collègues en 2011, retient l'hypothèse « sauropodomorphe basal » au sein de la famille des Guaibasauridae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Guaibasauridae

Notes et références

Références 

Théropode non avien (nom scientifique)
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1999
Taxon fossile décrit par José Bonaparte